Nibelheim kan avse:

Nifelheim – en region i germansk mytologi och nordisk mytologi, ett exempel finns i Richard Wagner's Nibelungens ring
Nibelheim (final Fantasy VII)  – i TV-spelet Final Fantasy VII en stad där Cloud Strife härstammar från